Ра́вна — название географических объектов.

Населённые пункты

Болгария 
 Равна — село в Варненской области.
 Равна — село в Монтанской области.
 Равна — село в Софийской области.

Босния и Герцеговина 
 Равна — село в общине Ябланица.
 Равна — село в общине Маглай.

Сербия 
 Равна — село в общине Княжевач.

Россия 
 Равна — деревня в Любытинском районе Новгородской области.

Другое 
 Равна — гора в Хорватии.
 Равна — монастырь в Болгарии.

См. также 
 Равна-Гора
 Равне
 Равни